Tyrant (с англ. — тиран):

Музыка 
 Tyrant (группа, США) — американская метал-группа, сформированная в 1978 году.
 «Tyrant» — песня из альбома Sad Wings of Destiny.
 «Tyrants» — песня из альбома Sons of Northern Darkness.

Другое 
  — серия комиксов издательства «Spiderbaby Grafix», выходившая в 1994—1996 годах.

См. также 
 Тиран (значения)